A 81 105-ös számú mellékút egy rövidke, kevesebb, mint fél kilométer hosszú országos közút-szakasz a Pest megyei Tárnok belterületén. A település történelmi központjának főutcája, amely egyben összeköti a Tárnokot érintő buszjáratok végállomását – ez a település északnyugati részén található – a 81 104-es úttal.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 371 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

81105
Tárnok